Mascaradă  se poate referi la:

 Teatru
 1835 Mascarada (Lermontov) (Mascarade) – piesă în versuri de Mihail Lermontov;

 Manifestație festivă
 Gen de divertisment de origine italiană, în care subiectele, interpretate de persoane mascate, erau acompaniate de muzică și dans;

 Film
 1934 Mascarada (Mascarade) – film austriac de Willi Forst;
 1941 Mascarada (Mascarade) – film sovietic de Serghei Gerasimov;
 1945 Mascaradă în Mexic (Masquerade in Mexico) – film american de Mitchell Leisen cu Dorothy Lamour;
 1985 Mascarada (Маскарад) – film sovietic de balet, regia Feliks Slidovker
 1987 Mascarada (Mascarade), film polonez de Janusz Kijowski;
 2006 Mascarada (Mascarade), film francez de Emmanuel Bourdieu;
 2007 Mascarada (Mascarade), scurt metraj francez de Nicolas Brossette;
 2008 Mascarades (مسخرة / Maskhara), film algerian de Lyes Salem;
 2022 Mascarada (Mascarade), film francez de Nicolas Bedos;

 Muzică
  Bal mascat – оperă de Verdi

  Mascarada'' (Маскарад) – balet pe muzica lui Aram Haciaturian